Bagsværd (plaats), plaats in Denemarken
 Bagsværd (parochie), parochie in Denemarken